Vitikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vitikkasaari (ö i Norra Savolax), 
 Vitikkasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Vitikkasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar